Прачинбури:

 Прачинбури — провинция в восточной части Таиланда.
 Прачинбури — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Прачинбури — река в Таиланде